Ladewig ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Ladewig (1919–1945), deutsche Gebrauchsgraphikerin, Widerstandskämpferin und Opfer des Nationalsozialismus
 Carl Laser Ladewig (1855–1926), Jurist und Politiker
 Dieter Ladewig (* 1953), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer
 Paul Ladewig (1858–1940), deutscher Bibliothekar
 Rudolf Ladewig (1893–1945), deutscher Architekt, Widerstandskämpfer und Opfer des Nationalsozialismus
 Theodor Ladewig (1812–1878), deutscher klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Wilhelm Ladewig (1906–1979), deutscher Zehnkämpfer und Hochspringer

Siehe auch:
 Ladwig